Переславское ополье — почти безлесный, сельскохозяйственно освоенный природный район, имеющий естественные границы: на севере река Нерль-Клязьминская, на востоке — река Шаха, на юго-западе — река Трубеж и Плещеево озеро. Для этого района характерны тёмно-серые лесные почвы, отличающиеся большой мощностью гумусового горизонта и высоким плодородием. Среднее содержание перегноя (гумуса) составляет 3,5—5 и более процентов. По богатству органических веществ почвы переславского ополья не уступают знаменитому украинскому чернозёму. Переславское ополье рассматривается, как часть Владимирского ополья.

На территории ополья (село Смоленское) в 1875 году была открыта агрономическая школа, первое учебное заведение в России, готовившее специалистов по растениеводству и животноводству.

Примечания 

География Ярославской области
Ландшафтоведение
Переславль-Залесский
Переславский район